Phooka bezeichnet:
 ein Geschöpf der keltischen Mythologie: Púca
 ein indisches Wort für das Einblasen von Luft in Vagina oder Anus der Kuh, siehe Kuhblasen

Siehe auch:
 Fuka